Stonewall (que en inglés significa «muralla de piedra»), hace referencia a varios artículos:

Personas

 Thomas Jonathan Jackson (Thomas Stonewall Jackson), general confederado de la Guerra Civil estadounidense;
Stonewall Jackson (cantante), cantante de música country estadounidense de los años 60;

Acontecimiento LGBT

Disturbios de Stonewall, ocurridos el 28 de junio de 1969 en pro de los derechos de los homosexuales;
Stonewall Inn, bar LGBT+ en Nueva York, lugar de los disturbios mencionados;
Stonewall (película), sobre la atmósfera general de la comunidad gay inmediatamente antes y durante los disturbios de Stonewall;
After Stonewall, After Stonewall (Después de Stonewall) es un documental de 1999 acerca de los 30 años de activismo por los derechos gay desde los distrubios de Stonewall;
Stonewall Book Award, premio literario patrocinado por la comunidad LGBT;

Localidades
Stonewall (Texas), Estados Unidos;
Stonewall (Misisipi), Pueblo en el condado de Clarke, Misispi, Estados Unidos;
Municipio de Stonewall (en inglés: Stonewall Township) es un municipio ubicado en el condado de Hoke en el estado estadounidense de Carolina del Norte:
 Stonewall (Carolina del Norte), pueblo en el condado de Pamlico en Carolina del Norte, Estados Unidos;
Stonewall (Luisiana), Estados Unidos;
Stonewall Gap, lugar designado por el censo ubicado en el condado de Las Ánimas en el estado estadounidense de Colorado;
Stonewall (Oklahoma), pueblo ubicado en el condado de Pontotoc en el estado estadounidense de Oklahoma;

Otros 
CSS Stonewall, Buque de guerra construido en Francia para la marina de los Estados Confederados de América, luego vendido a Japón;